Goldsboro kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Goldsboro (Maryland)
Goldsboro (North Carolina)
Goldsboro (Pennsylvania)